Makarewitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Wadimowitsch Makarewitsch  (* 1953), sowjetischer bzw. russischer Musiker, Dichter, Komponist und Sänger von Maschina Wremeni
 Alexei Lazarewitsch Makarewitsch (1954–2014), sowjetischer bzw. russischer Musiker, Dichter, Komponist und Sänger
 Konstantin Makarewitsch (1922–2017), sowjetischer und kasachischer Glaziologe